Le tournoi de Portland est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1969 se dispute du 27 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Ann Haydon-Jones.

Résultats en simple

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Portland

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

Portland
Portland
Tennis aux États-Unis en 1969
Février 1969